Blanche Paymal-Amouroux (1860-1944), une peintre française ;
 Noël Paymal Lerebours (1807-1873), un opticien et daguerréotypiste français.